Олександр Трофимчу́к

 Трофимчук Олександр Миколайович (1955) — український вчений у галузі досліджень динаміки споруд і ґрунтів, член-кореспондент Національної академії наук України (2012), доктор технічних наук.
 Трофимчук Олександр Павлович (1944) — український актор. Народний артист України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
українські прізвища